Volgograd – città della Russia
 K-145 Volgograd – sottomarino russo
 Oblast' di Volgograd – oblast' della Russia